Cherry Creek Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Creek Hill (Arizona)	
 Cherry Creek Hill (Wyoming)